Пятнистая генетта () — хищное животное семейства виверровых.

Вид широко распространён в странах Африки к югу от Сахары, начиная с севера и востока реки Вольта на восток до Эритреи и Сомали и на юге до центральной Намибии и провинции Квазулу-Наталь в Южной Африке. Встречается до больших высот (до 3400 м) в Сыменских горах Эфиопии. Присутствует в различных местах обитания, в том числе лесах, заболоченных местах, среди речной растительности, открытых и закрытых испещрённых деревьями местностях, влажных лесах, саваннах, зарослях и даже травянистых саваннах, но избегает чрезвычайно сухие саванны и по-настоящему засушливые регионы. Также встречается в районах выращивания сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных угодьях и пригородных районах. Ведёт ночной образ жизни.

Длина тела колеблется от 42 до 52 см. Хвост длиной от 40 до 53 см, кольчатый, с тёмным кончиком. Мех короткий, мягкий, от беловато-серого до палевого цвета с тёмными пятнами. Пятна двух верхних спинных рядов круглые или квадратные, коричневые в центре и темнее ближе к краю. Вдоль позвоночника проходит гребень из жесткого остевого волоса длиной 3-5 см. Лапы того же цвета, что и мех. Грудь и живот светлые, не имеют пятен. Вес от 1,3 до 7 кг.
Лапы короткие, мощные, с четырьмя пальцами. Добавочная подушечка (добавочный мякиш) на задних лапах вытянутый по всей длине запястья, при стоянии на задних лапах выполняет роль стопы. 
Голова маленькая, с небольшими круглыми ушами. Глаза миндалевидной формы, светло- или темно-коричневые, с вертикальными зрачками. 

Серьёзных угроз для вида нет. Однако мясо животных встречается на рынке. Также имеет плохую репутацию, как хищник птиц и фермеры иногда отравляют или ловят их в ловушки, также иногда их убивают домашние кошки и собаки. Присутствует в нескольких природоохранных территориях.

Примечания 

Животные, описанные в 1830 году
Генеты
Млекопитающие Африки